

Biografia
Nato e cresciuto a Yellowknife, nei Territori del Nord-Ovest, The Godson è uno degli artisti più conosciuti di Yellowknife, avendo iniziato ad appassionarsi all'hip hop a 14 anni ed avendo pubblicato il primo demo con il suo gruppo musicale Anonymus Inc. all'età di 16 anni. La pubblicazione nel 1998 del disco Redemption fa degli Anonymus il primo gruppo hip hop in assoluto a pubblicare un disco nei Territori del Nord-Ovest, ricevendo nei due anni successivi la nomination per gli YTV Achievement Awards. Il gruppo termina la propria parabola nel 2000, dopo un breve interludio con la nuova band Liquid Eyez con cui pubblica due album tra il 2001 ed il 2002, Aaron inizia a lavorare come solista con il nuovo nome d'arte di The Godson, progettando la realizzazione di una trilogia di dischi

Nel 2006, The Godson, eliminato dal reality canadese Canadian Idol ha realizzato comunque per il programma un brano intitolato The One. La CTV ha poi realizzato un video su questa canzone, utilizzandolo come sigla di apertura per la quarta stagione del Reality.

Discografia
1998: Anonymus Inc. - Redemption
1999: Anonymus Inc. - U2K: Unfamiliar Territory
2001: Liquid Eyez - The Game
2002: Liquid Eyez - Ice Riderz
2003: The Trilogy: Volume 1
2004: The Trilogy: Volume 2
2005: The Trilogy: Volume 3

Collegamenti esterni

Godson, The